Pernkopf ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Pernkopf (* 1991), österreichische Schauspielerin
 Eduard Pernkopf (1888–1955), österreichischer Anatom
 Evelyn Pernkopf (* 1990), österreichische Skirennläuferin
 Ingrid Pernkopf (1959–2016), österreichische Köchin, Wirtin und Kochbuchautorin
 Stephan Pernkopf (* 1972), österreichischer Politiker